Avannarlequtaa bezeichnet:
 Avannarlequtaa (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Avannarlequtaa (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland